Ramaraomyces är ett släkte av svampar. Ramaraomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ramaraomyces